Томас има више значења:
 Округ Томас (Џорџија)
 Округ Томас (Канзас)
 Округ Томас (Небраска)
 Томас (Западна Вирџинија)
 Томас (Оклахома)